Célestin steht für:

 Kloster Célestin in Vichy in der Auvergne, siehe Vichy #Geschichte

Celestin bzw. Célestin ist der Familienname folgender Personen:
 Cyril Celestin (* 1972), französischer Musiker, siehe Guizmo 
 Martial Célestin (1913–2011), haitianischer Politiker
 Papa Celestin (1884–1954), US-amerikanischer Jazzmusiker

Siehe auch:
 Celestine
 Celestini
 Celestino
 Coelestin